Pio IX kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pio IX (ort), Piauí, 
 Pio IX (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar